Eastern Conference is een term in meerdere Amerikaanse sporten en sportcompetities, onder andere in de NHL, de NBA en de MLS. De logische tegenpool van de Eastern Conference is natuurlijk de Western Conference. Ook in de NFL kent men een systeem met twee conferences, maar daar heten ze anders, namelijk AFL en NFC. Het conference-systeem schijnt ooit te zijn bedacht in de NHL; dit werd gedaan om te zorgen dat buitenstaanders het beter begrepen.

IJshockey, NHL

Bij de NHL, de nationale ijshockeycompetitie van Amerika en Canada maakt men gebruik van conferences. In de playoffs spelen alle beste teams van de Eastern Conference eerst tegen elkaar, hetzelfde geldt voor de Western Conference. De winnaars van deze conferences spelen dan tegen elkaar in een best of seven. Wie het eerst vier partijen wint, wint de playoffs en daarmee de Stanley Cup. De ploeg die de Eastern wint, krijgt de Wales Trophy, vernoemd naar de prins van Wales, Eduard VIII van het Verenigd Koninkrijk. Montreal won de Wales Trophy tot op heden het vaakst, namelijk 25 maal. De Eastern Conference is ook weer opgedeeld in drie divisies namelijk Atlantic, Northeast en Southeast.

In de Western Conference van de NHL spelen de volgende teams:

Atlantic
New York Rangers
New York Islanders
New Jersey Devils
Philadelphia Flyers
Pittsburgh Penguins

Northeast
Boston Bruins
Buffalo Sabres
Montreal Canadiens
Ottawa Senators
Toronto Maple Leafs

Pacific
Atlanta Thrashers
Carolina Hurricanes
Florida Panthers
Tampa Bay Lightning
Washington Capitals

Zie ook
Eastern Conference (NBA)

Sport in de Verenigde Staten